Piedra Labrada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Piedra Labrada, Veracruz, ort, 
 Piedra Labrada, Guerrero, ort, Ometepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar